Running Wild peut désigner :

Littérature 

 , titre original dEnfant de la jungle, roman de Michael Morpurgo publié en 2009.

 Musique 

 Groupe 

 Running Wild, groupe allemand de speed metal.

 Comédie musicale 

 , comédie musicale avec la musique de James P. Johnson sortie en 1923.

 Album 

 , album de Girlschool sorti le  ;

 , album de Tony Rice sorti le  ;
 , album du groupe de hard rock australien Airbourne sorti le .

 Chanson 
 Runnin' Wild, chanson populaire écrite par A. H. Gibbs, Joe Grey et  en 1922 ;
 , chanson de Charley Patton sortie en 1929 ;
 , chanson du groupe Airbourne, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des Soul Assassins, figurant sur l'album Soul Assassins, Chapter 1 sorti le  ;

 , chanson de Judas Priest, figurant sur l'album Hell Bent for Leather sorti le  ;
 , chanson de Roxy Music, figurant sur l'album Flesh and Blood sorti le  ;
 , chanson de Tindersticks, figurant sur l'album Waiting for the Moon sorti le  ;
 , chanson de Soup Dragons, figurant sur l'album Hotwired sorti le  ;

 Jeux vidéo 

 , jeu vidéo de course sorti sur PlayStation en 1998.

 Télévision 

 Téléfilm 

 , téléfilm américain de Mark Tinker diffusé en 1992 ;
 , titre original de Sur les pistes de la liberté, téléfilm américain de Timothy Bond diffusé en 1998 ;

 Série télévisée 

 , série télévisée britannique diffusée en 1954 ;
 , sitcom britannique diffusée en 1987 ;
 , série télévisée américain diffusée en 2010.

 Cinéma 

 , titre original de Dans la peau du lion, film muet américain de Gregory La Cava sorti en 1927 ;
 , film de Nat Ross sorti en 1927 ;
 Running Wild, film américain d'Abner Biberman sorti en 1955 ;
 , titre initial dAmour frénétique, film américain d'Hal Kanter sorti en 1957 ;
 , western américain de Robert McCahon sorti en 1973 ;
 , film sud-africain de Duncan McLachlan sorti en 1992 ;
  (Ya-soo), film sud-coréen de Kim Sung-su sorti en 2006 ;
 , film américain de Melanie Shaw sorti en 2014.

Homonymie de titre